Лу́ис Са́нчес (): Санчес, Луис Аугусто (1917—1981) — колумбийский шахматист.
 Санчес, Луис Альберто (1900—1994) — перуанский писатель, учёный и государственный деятель, премьер-министр Перу.
 Санчес, Луис Леон (род. 1983) — испанский велогонщик.
 Санчес Серро, Луис Мигель (1889−1933) — перуанский военный и политический деятель, президент Перу (1931—1933).
 Санчес, Луис Рафаэль (род. 1936) — пуэрто-риканский писатель.
 Санчес Арельяно, Луис Фернандо (род. 1977) — лидер Тихуанского наркокартеля.